Чемпионат Белоруссии по боксу 2016 года среди мужчин и женщин проходил в Гомеле 24—29 октября.

Медалисты мужчины

Медалисты женщины

Примечания 

Чемпионаты Белоруссии по боксу
Чемпионаты Белоруссии в 2016 году
2016 год в боксе
Октябрь 2016 года
Спортивные соревнования в Гомеле